YDQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dawson Creek (Columbia Britannica) (Canada)